Jména čísel v češtině jsou postavena na Pelletierově systému, který se používá ve velké části Evropy, ne však v USA.

Odkazy

Reference

Související články 
 Desítková soustava#Názvy velkých čísel

Čísla